Игрушечное оружие — это игрушки, которые имитируют реальное оружие, но предназначено для детей и их игр. Хотя некоторые виды игрушечного оружия могут быть потенциально опасными, как правило такие игрушки не причиняют вреда здоровью.

Разновидности 
 пистолеты
 пулемёты
 мечи
 сабли
 шпаги
 ножи
 танки
 самолёты

Критика 
Заведующая кафедрой педагогики и психологии факультета начального образования Псковского государственного педагогического института психолог Наталья Лебедева в интервью Псковскому агентству информации (ПАИ) заявила следующее:
«… многие военные игрушки нового поколения опасны для физического здоровья ребёнка. В первую очередь — это детское оружие с пульками и патронами, кроме того, вес многих игрушек таков, что при ударе можно нанести серьёзную травму. В дошкольном возрасте дети получают наибольший заряд и сильные впечатления от игры в психическом плане и в плане травматизма. В дошкольный период в ходе агрессивной игры дети пугают друг друга оружием, такой испуг может иметь необратимые последствия в будущем. Кроме того, у детей могут возникать страхи, которые будут проявляться и в последующей жизни. Некоторые дети в силу психологических особенностей склонны к агрессии по отношению к окружающим, игры с военными игрушками обостряют это чувство у детей.»
Она рекомендовала приобретать для детей мягкие игрушки, прикосновение к которым успокаивает малышей, а также развивающие настольные игры, конструкторы, кубики и т. п.

Однако, следует отметить, что не все согласны с подобными утверждениями. В частности врач-психиатр Фуад Исмайлов не видит ничего плохого в игрушках с военной тематикой:
… в танки и пистолеты, как правило, играют мальчики, у которых заложены такие качества, как быть защитником, быть сильным, суперменом и т. д. В дальнейшем эти качества перерастают в любовь к родине, защиту слабых и т.д….
Фуад Исмайлов отметил, что основное влияние на формирование ребёнка имеют психологический «климат» в семье и школе.

7 сентября был объявлен Всемирным Днём уничтожения военной игрушки.

Примечания

Ссылки 
 Выстрел из китайского детского пистолета запросто укладывает на больничную койку.
 Пиф-паф, ты убит! Стоит ли запрещать ребёнку военные игрушки
Игрушечное оружие
Игрушки
Оружие